Simukonda ist der Familienname folgender Personen:

 Ambwene Simukonda (* 1984), malawische Leichtathletin
 Fighton Simukonda (1958–2016), sambischer Fußballspieler und -trainer